Alucard è un anagramma del nome Dracula, e più precisamente lo stesso nome letto al contrario. Esso può riferirsi a:

Personaggi immaginari 
Alucard – personaggio di Castlevania
Alucard – personaggio di Hellsing
Alucard – personaggio di Rosario + Vampire
Alucard – personaggio di Master Mosquiton
Rachel Alucard – personaggio dal picchiaduro Blazblue

Altro 
Alucard Music – etichetta discografica inglese